Caroline Martens, Noorse golfster
 Caroline De Meester, TV personage